В соревнованиях по прыжкам с трамплина на зимних Олимпийских играх 2018 года смогут принять участие 100 спортсменов (65 мужчин и 35 женщин), которые будут соревноваться в четырёх дисциплинах. Каждая страна может быть представлена не более чем 9 спортсменами (5 мужчин и 4 женщины).

Правила квалификации 
Квалификационный период
В зачёт спортсменам идут результаты, показанные на любых соревнованиях, проходящих под эгидой FIS. Распределение квот происходит на основании рейтинга FIS на 21 января 2018 года. Согласно ему 55 сильнейших мужчин и 35 женщин получат для своей страны олимпийские лицензии, при этом число квот для одного НОК ограничено 9.

 Командная квота
Если после распределения 55 путёвок менее 12 сборных получат 4 лицензии, которые дают право выставить сборную в командный турнир, то оставшиеся 10 лицензий будут распределены между странами, имеющими 3 квоты. Когда у 12 сборных будет по 4 олимпийские квоты, то оставшиеся лицензии будут распределены среди спортсменов из рейтинга FIS.

Возрастные ограничения
Для прыгунов, отобравшихся на Игры, установлен минимально разрешённый возраст. Не смогут принять участие в Играх спортсмены, рождённые после 31 декабря 2001 года.

Квалифицированные страны

Ссылки 
 Правила квалификации  
 Текущее распределение квот 

Квалификация на зимние Олимпийские игры 2018